Johnny Logan – cantautore irlandese di origini australiane
 Johnny Logan – cestista statunitense
 Johnny Logan – giocatore di baseball statunitense
 Jonny Logan – personaggio dei fumetti

Pagine correlate 
John Logan